

Cinema 
 Philadelphia – film del 1993, diretto da Jonathan Demme ed interpretato da Tom Hanks
Philadelphia – colonna sonora del film omonimo del 1993

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Filadelfia (in inglese Philadelphia) – metropoli in Pennsylvania 
 Philadelphia – capoluogo della contea di Neshoba, Mississippi
 Philadelphia – comune della contea di Jefferson, New York
 Philadelphia – villaggio della contea di Jefferson, New York
 Philadelphia – città della contea di Loudon, Tennessee

 Regno Unito
 Philadelphia – villaggio della contea metropolitana di Tyne and Wear

Marina

Altro 
 Philadelphia – marca commerciale di un formaggio della Kraft
 Philadelphia – cromosoma ibrido che si trova in patologie di leucemia mieloide cronica (LMC)

Pagine correlate 
 Filadelfia (disambigua)